O Centro Internacional de Viena (CIV), coloquialmente conhecido também como Cidade da ONU em Viena, é o campus e complexo de edifícios que hospeda organizações das Nações Unidas em Viena, na Austria.

O CIV é uma área extraterritorial.

Organizações 
Junto com Nova Iorque, Genebra e Nairobi, o CIV é um dos principais locais de instalação da ONU.

Ligações externas 

 
 
 Notícia sobre a comemoração dos 25 anos do CIV

Construções da Áustria
Viena
Organização das Nações Unidas